Per stazione di Monaco si può intendere:

 Stazione di Monaco-Monte Carlo
 Stazione di Monaco di Baviera Centrale